Le Valinco (en corse Vaddincu, prononcé []) est une microrégion de Corse-du-Sud qui constitue l'extrémité méridionale de l'Istria, en rive gauche de la basse vallée du Taravo.

Géographie

Composition 
Elle comprend les communes de :
 Casalabriva (Casalabriva)
 Sollacaro (Suddacarò), y compris Calvese (Calvesi)
 Olmeto (Ulmetu).

Voir aussi 
 Taravo
 Golfe de Propriano

Corse-du-Sud